Super Cup er en kamp, der afvikles mellem de seneste danske mestre i håndbold og den seneste vinder af DHF's  Landspokalturnering. Turneringen afvikles i efteråret som optakt til den kommende ligasæson.

Resultater

Antal titler

Kilder 
 Super Cup åbner håndboldsæsonen, fcm-haandbold.dk, 21. juni 2011

Noter

Referencer 

Håndboldkonkurrencer i Danmark
Etableret i 2011